Chim steht für folgende Personen:

 Terence Chim (* 1982), chinesischer Eishockeyspieler 
 Pseudonym von David Seymour (1911–1956), polnischer Fotograf